Slalom K-1 kobiet to jedna z konkurencji w kajakarstwie górskim rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008. Kajakarze rywalizowali między 13 a 14 sierpnia na torze Park Olimpijski Shunyi w Pekinie.

Terminarz 
Wszystkie godziny są podane w czasie pekińskim (UTC+08:00)

System rozgrywek 

Rozgrywki rozpoczęły się od eliminacji. Każda kajakarka miała prawo do dwóch przejazdów. Pod uwagę brany był łączny wynik obu przejazdów. Do półfinałów awansowało piętnaście najlepszych zawodniczek.
W półfinale, jak również w finale, każda z zawodniczek miała tylko jeden przejazd. Do finału awansowało dziesięć zawodniczek z najlepszymi czasami w półfinale. O końcowym miejscu decydował łączny czas przejazdu w półfinale i finale.

Wyniki

Eliminacje

Półfinał

Finał

Bibliografia 

 
 
 
 
 

Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008